Села:
 Краснівка — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Краснівка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Краснівка — Миколаївська область, Врадіївський район
 Краснівка — Херсонська область, Бериславський район

 Краснівка — колишнє село Кольцовської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, зняте з обліку рішенням Верховної Ради Автономної республіки Крим від 20 квітня 2000 року
 Краснівка — колишня назва села Сонячне (Донецька область, Волноваський район)

Об'єкти інфраструктури:
 Краснівка — зупинний пункт Жмеринської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці